Ray Lewis (1910–2003) – kanadyjski lekkoatleta
 Ray Lewis (ur. 1975) – amerykański futbolista